Riese kan syfta på:

 Projekt Riese – ett ofullbordat tunnelsystem i Ugglebergen i Nedre Schlesien, uppfört 1943-1945 under Nazityskland.

Personer 
 Alexander Riese (1840–1924), en tysk klassisk filolog och antikhistoriker
 Biörn Riese (), en svensk advokat
 Friedrich Wilhelm Riese (1805–1879), en tysk librettist

Geografi

Italien 

 Riese Pio X, en kommun i Veneto-regionen i norra Italien. 

Robotskapade Italienförgreningar